Игры в группе H на Чемпионате Мира 2010 года состоялись с 16 по 25 июня 2010 года. Группа состояла из сборных Испании, Швейцарии, Гондураса и Чили.
В последнем Рейтинге сборных ФИФА испанцы были на 1 месте, Швейцария на 20, Гондурас на 36 и Чили на 13-м месте.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место (Испания) сыграла с командой, занявшей 2-е место в группе G (Португалия), а команда, занявшая 2-е место (Чили) сыграла с победителем группы G (Бразилия).

Сборная Испании 12 раз участвовала в финальной стадии чемпионатов мира по футболу (впервые в 1934 году). Лучший результат был достигнут в 1950 году, когда испанцы заняли 4-е место. Швейцария участвовала 8 раз, из которых 3 раза достигала 1/4 финала. Гондурас участвовал 1 раз в 1982, но не вышел из группы. Сборная Чили участвовала 7 раз и достигла лучшего результата в 1962, заняв 3-е место.

Время указано местное (UTC+2)

Гондурас — Чили

Испания — Швейцария

Чили — Швейцария

Испания — Гондурас

Чили — Испания

Швейцария — Гондурас

Примечания 

Г